Хэйуорд (, Гейвард) — английская фамилия. Известные носители:

 Хэйуорд, Гордон (род. 1990) — американский баскетболист.
 Хэйуорд, Кара (род. 1998) — американская актриса.
 Хэйуорд, Лазар (род. 1986) — американский баскетболист.
 Хэйуорд, Марджори (1885—1953) — британская скрипачка.
 Хэйуорд, Джордж (1839—1870) — английский путешественник.

См. также 
 Хейвард
 Хейворд